

Codici 
 RAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rothesay Hlpt (Regno Unito)
 ray – codice ISO 639-3 della lingua rapa

Geografia 
 Iran
 Ray (anche nota come Rayy e Rey) – città della Regione di Teheran
 Stati Uniti d'America
 Ray – città della Contea di Williams, Dakota del Nord
 Ray – township della Contea di Macomb, Michigan

Musica 
 Ray – album dei Frazier Chorus del 1991
 Ray – album dei L'Arc~en~Ciel del 1998
 Ray – EP dei Panic Channel del 2008

Personaggi immaginari 
 Ray – supereroe dei fumetti DC Comics
 Ray – personaggio della serie televisiva Trailer Park Boys
 Ray – personaggio della serie di videogiochi Sonic
 Amuro Ray, in Italia noto anche come Peter Rei – personaggio fittizio dell'anime Mobile Suit Gundam

Persone
 Allan Ray – cestista statunitense
 Billy Ray – regista e sceneggiatore statunitense
 Charles Ray – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Charles Ray – scultore e pittore statunitense
 David Parker Ray – assassino seriale statunitense
 Felix Ray – calciatore salomonese
 Hugh Ray – arbitro di football americano statunitense
 James Ray – cestista statunitense
 James Earl Ray – criminale statunitense
 John Ray – naturalista britannico
 Johnnie Ray – cantante e pianista statunitense
 Kendrick Ray – cestista statunitense, fratello di Allan
 Lisa Ray – attrice canadese
 Man Ray – pittore, fotografo e regista statunitense
 Moon Ray – ballerina francese
 Ola Ray – modella e attrice statunitense
 Nicholas Ray – regista statunitense
 Satyajit Ray – regista, sceneggiatore, compositore, scrittore, critico cinematografico ed illustratore indiano
 Stevie Ray – wrestler statunitense
 Shawn Ray – ex culturista statunitense
 Vanessa Ray – attrice e cantante statunitense

Altro 
 Ray – film del 2004 diretto da Taylor Hackford sulla vita del cantante Ray Charles
 Ray – ipocoristico inglese del nome proprio di persona maschile Raimondo
 RAY – sito Internet di Rai, con contenuti video

Pagine correlate
Andrew Ray
Jean Ray